Imię i nazwisko John Thomas nosili lub noszą m.in.:
 John Thomas (1936–1995) – australijski hokeista, olimpijczyk z 1960
 John Thomas (1941–2013) – amerykański lekkoatleta, skoczek wzwyż, dwukrotny medalista olimpijski
 John Thomas (ur. 1960) – kanadyjski hokeista, olimpijczyk z 1984
 John Thomas (ur. 1975) – amerykański koszykarz
 John Thomas (ur. 1976) – amerykański koszykarz
 John Thomas – amerykański strzelec, medalista mistrzostw świata
 John Thomas  – amerykański scenarzysta filmowy
 John Thomas  – amerykański operator filmowy

Strony ujednoznaczniające